Банов — русская фамилия. Известные носители:

 Банов, Иван Николаевич (1916—1982) — Герой Советского Союза.
 Банов, Иосиф Гаврилович — Георгиевский кавалер, подполковник; № 3578; 16 декабря 1821.

См. также 
 Баннов
 Баново